Adam Metelski (ur. 1983) – polski koszykarz
 Stanisław Aleksander Metelski (1885-1965) – prezydent Zgierza